

Patronyme 

 Abel L'Angelier (mort en 1610), un marchand-libraire français ;
 Charles Langelier ( mort en 1563), un imprimeur et libraire français, oncle du précédent ;
 Charles Langelier (1850-1920), un homme politique canadien ;
 Sir François Langelier (1838-1915), un professeur, avocat et homme politique canadien, maire de Québec (1882-1890), un lieutenant-gouverneur du Québec ;
 Nicolas Langelier (-1595), un évêque de Saint-Brieuc de 1564 à 1595 ;
 Nicolas Langelier (1973-), un journaliste, auteur, chroniqueur et blogueur canadien.

Toponyme

Langelier, une station du métro de Montréal ; 
 Langelier, un boulevard d'axe nord-sud à Montréal ;
 Langelier, l'ancienne dénomination de la circonscription fédérale de Québec, de 1966 à 1993 ;
 Canton de Langelier, situé dans la municipalité de La Tuque ;
 Lac Langelier, un plan d'eau dans la municipalité de Angliers (Québec), dans la MRC de Témiscamingue, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Voir aussi 
 Bibliothèque Langelier, une bibliothèque faisant partie du réseau des Bibliothèques de Montréal
 Parc du boulevard Langelier, une allée d'environ 0,6 kilomètre agissant comme terre-plein du boulevard Langelier, à Québec

Homonymie de patronyme